Javier Reyes (Tláhuac, México, 1 de diciembre de 1985 - Ciudad de México, 9 de febrero de 2018), conocido también como El Príncipe del Corrido, fue un cantante y compositor mexicano con una trayectoria de más de 15 años, del género banda, especialmente en los subgéneros de Norteño-Banda, Corridos y los conocidos como Narco-corridos.

Carrera musical 
Se dio a conocer en 2015 por cantar narco-corridos, específicamente por ″El Corridón″ dedicado al líder criminal del Cártel de Tláhuac abatido en noviembre de 2017 Felipe de Jesús Pérez Luna (El Ojos).
El Príncipe del Corrido compartió créditos con bandas como la Banda Jerez, La Imparable, Los Reyes de la Noche, La Bucanera, La Nueva Incomparable, La Elegida, entre otras.

Muerte 
Fue asesinado el 9 de febrero de 2018 en la Ciudad de México.

Referencias 

Músicos de México
Cantantes masculinos de México
Cantantes de la Ciudad de México
Cantantes en español
Asesinatos en 2018
Músicos asesinados